Daniele Alabiso – montatore italiano
 Eugenio Alabiso – montatore italiano
 Giuseppe Alabiso – aviatore e dirigente sportivo italiano